Ojos Azules kan syfta på:

 Ojos azules, en kattras

Geografi

Mexiko 

 Ojos Azules, Chihuahua, 
 Ojos Azules, Durango, Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar